Les guerres russo-turques sont une série de onze conflits ayant opposé à intervalles rapprochés l'Empire russe et l'Empire ottoman du  au  pour la domination des Balkans et l'accès aux « mers chaudes ».

Au cours de ces guerres, l'Empire ottoman s'affaiblit graduellement et son territoire se réduit progressivement aux zones littorales de la mer Noire, au profit de la Russie. L'effort de guerre et les défaites successives conduisent l'État ottoman à son déclin : il devient « l'homme malade de l'Europe ».

La liste des onze guerres russo-ottomanes est la suivante :
 Guerre russo-turque de 1568-1570 ;
 Guerre russo-turque de 1676-1681 ;
 Guerre russo-turque de 1686-1700 ;
 Guerre russo-turque de 1710-1711 ;
 Guerre russo-turque de 1735-1739 ou « guerre austro-russe contre la Turquie de 1736-1739 » ;
 Guerre russo-turque de 1768-1774 ;
 Guerre russo-turque de 1787-1792 ou « guerre austro-russe contre la Turquie de 1787-1792 » ;
 Guerre russo-turque de 1806-1812 ;
 Guerre russo-turque de 1828-1829 ;
 Guerre russo-turque de 1853-1856 ou guerre de Crimée ;
 Guerre russo-turque de 1877-1878 ou « dixième guerre russo-turque » (la guerre de Crimée n'ayant pas été prise en compte dans la numérotation initiale).

On y ajoute les deux conflits suivants :
 Guerre russo-turque de 1914-1917 ou campagne du Caucase (lors de la Première Guerre mondiale) ;
 Campagne du Caucase de 1918 pendant la guerre civile russe, marquée par la bataille de Bakou.

Russie au XVIe siècle
Russie au XVIIe siècle
Russie au XVIIIe siècle
Russie au XIXe siècle
Russie au XXe siècle
Homonymie de guerres